-{P90}- se može odnositi na:
 TFRC
 90 -{MHz}- -{Pentium}- računar